

Astronomia 
 2501 Lohja – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Lago Lohja  – lago dell'Estonia
 Lohja – città finlandese nella regione dell'Uusimaa